Høve (plaats), plaats in Denemarken
 Høve (parochie), parochie van de Deense Volkskerk